Sveriges sjöscouters riksskeppslag är en intresseorganisation vars uppgift är att bygga broar mellan scouter i Sverige och Europa som har sjö och hav som sitt grundläggande element för scoutlivet. Det fungerar också som språkrör för Sveriges sjöscouter både utåt samt gentemot riksorganisationen Scouterna. Varje scoutkår som anser sig bedriva sjöverksamhet kan bli medlem.

Riksskeppsråd
Varje år, runt månadsskiftet januari-februari, hålls ett riksskeppsråd, som är riksskeppslagets årsmöte och högst beslutande organ. Alla medlemskårer har varsin röst, oavsett storlek. Varje år är det en ny scoutkår som står som arrangör för riksskeppsrådet:

2004 Karlstads sjöscoutkår
2005 Värmdö sjöscoutkår
2006 Långedrags sjöscoutkår
2007 Malmö sjöscoutkår
2008 Gävle sjöscouter
2009 Jönköpings sjöscoutkår
2010 Kullaviks sjöscoutkår
2011 Holmsunds sjöscoutkår
2012 Sollentuna södra scoutkår
2013 Malmö sjöscoutkår
2014 Karlstad sjöscoutkår
2015 Göteborgs Sjöscoutkår
2016 Gävle sjöscoutkår
2017 Viggbyholms sjöscoutkår
2018 Malmö sjöscoutkår
2019 Göteborgs Sjöscoutkår

Se även 
 Skeppslag
 Scouterna

Externa länkar
Sjöscout.nu
Sjöscoutkårer